Hume Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Hume Township du comté de Slope dans le Dakota du Nord.
 Hume Township du comté de Whiteside dans l'Illinois.
  du comté de Huron dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships